Henri Rey peut désigner :
 Henri Baptiste Rey (1845-1926), homme politique français ;
 Henri Rey (1903-1977), homme politique français ;
 Henri Rey (1912-2000), psychanalyste mauricien ;
 Henri Rey (1932-2016), joueur de basket-ball français ;
 Henry Rey (19?-), président de l'AS Monaco FC.